Spojení písmen O a U může mít různé významy:

OU 
 BJ-OU – kód ISO 3166-2 pro Ouémé
 CM-OU – kód ISO 3166-2 pro provincii West
 Ostravská univerzita
 Obecní úřad (též OÚ)